Mistrzostwa Europy w Pływaniu 1993 – 21. edycja mistrzostw Europy w pływaniu, które odbyły się w dniach 3–8 sierpnia 1993 roku w Sheffield. Oprócz konkurencji pływackich przeprowadzonych na basenie 50-metrowym zawodnicy rywalizowali także w pływaniu na otwartym akwenie, skokach do wody, pływaniu synchronicznym i piłce wodnej.

Turniej piłki wodnej kobiet odbył się w Leeds, podczas gdy zawody w pływaniu na otwartym akwenie miały miejsce nieco później, w dniach 28–29 sierpnia 1993 roku w Slapy, w Czechach.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Pływanie

Mężczyźni

Kobiety

Pływanie na otwartym akwenie 
 Zawody odbyły się w dniach 28–29 sierpnia 1993 roku w Slapy.

Mężczyźni

Kobiety

Skoki do wody

Mężczyźni

Kobiety

Pływanie synchroniczne

Kobiety

Piłka wodna

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 Wyniki konkurencji pływackich 
 Medaliści mistrzostw Europy w pływaniu 
 Medalistki mistrzostw Europy w pływaniu 

1993 w sporcie
1993 w Wielkiej Brytanii
Mistrzostwa Europy w pływaniu
Sport w Sheffield